Mercury Seven ;
 Mercury-Atlas 7.